Місячний сарос 102 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебував у вузлі, що сходить. Вона почалась 5 жовтня 461 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершилась 04 квітня 1958, коли місяць останній раз торкнувся її південного краю. Серія містила 84 затемнення, які відбувалися через кожні 18 років 11 днів, і тривала 1496 років.

Серія містила 26 повних затемнень від 23 липня 948 до 20 квітня 1399, 6 часткових перед повними від 20 травня 840 до 13 липня 930 і 8 часткових після повних від 1 травня 1417 до 16 липня 1543.

Найдовшим у серії повним затемненням було 35-е, яке відбулося 7 жовтня 1074 і тривало 104,7 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 102 

Місячні сароси